Der Rajon Mykolajiw (ukrainisch /; russisch /) war ein ukrainischer Rajon mit etwa 63.000 Einwohnern. Er lag im mittleren Süden der Oblast Lwiw und hatte eine Fläche von 675 km².

Geographie 
Der Rajon lag im mittleren Süden der Oblast Lwiw und grenzte Norden an den Rajon Pustomyty, im Nordosten an den Rajon Peremyschljany, im Südosten an den Rajon Schydatschiw, im Süden an den Rajon Stryj, im Südwesten an den Rajon Drohobytsch sowie im Nordwesten an den Rajon Horodok.

Geschichte 
Der Rajon in seiner heutigen Form entstand am 6. Dezember 1966, ein Vorläufer des Rajons mit gleichem Namen wurde am 17. Januar 1940 gegründet und lag bis 1959 in der Oblast Drohobytsch, 1962 wurde dieser Rajon mit dem Rajon Schydatschiw vereinigt.

Am 18. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zur Auflösung des Rajons und Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Stryj.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in 1 Stadtratsgemeinde, 1 Siedlungsratsgemeinde, 15 Landratsgemeinden und 2 Landgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 1 Stadt
 1 Siedlung städtischen Typs
 56 Dörfer

Städte

Siedlungen städtischen Typs

Dörfer und Siedlungen

Siehe auch 
 Liste der Rajone der Ukraine

Weblinks 

 Eintrag zum Rajon in der Enzyklopädie der Geschichte der Städte und Dörfer der Ukrainischen SSR (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Mykolajiw
Rajon Stryj
Aufgelöst 2020